Deux communes françaises, situées dans le département du Puy-de-Dôme et la région d'Auvergne-Rhône-Alpes :
 Pérignat-sur-Allier
 Pérignat-lès-Sarliève

Article connexe 
 Ferme de Pérignat, ferme de Saint-Étienne-sur-Reyssouze,  monument historique de l'Ain.